Antônio José Pereira Júnior um juiz, desembargador e político brasileiro que representou o Maranhão no Congresso Nacional
João José Pereira Júnior primeiro e único comendador, barão e visconde do Socorro
Joarez Alves Pereira Junior general de divisão do Exército Brasileiro
Mauro Pereira Júnior um cavaleiro brasileiro
Vítor Gomes Pereira Júnior futebolista brasileiro que atua como volante

Desambiguação